Sclerophyton (schimmel) : geslacht van schimmels uit de familie Roccellaceae
Sclerophyton (dier)  : geslacht van neteldieren uit de klasse van de Anthozoa (bloemdieren).